Oettingen heißen folgende geographische Objekte:

 Oettingen in Bayern, Stadt im Landkreis Donau-Ries, Deutschland
 Ottange im Département Moselle (dt. Öttingen)
 Grafschaft Oettingen, reichsunmittelbare Grafschaft
 Sosnowka (Kaliningrad, Nesterow, Iljuschino) in der russischen Oblast Kaliningrad (Oettingen 1938–1945, vor 1938 Danzkehmen)

Oettingen, Personen:
 Oettingen (fränkisch-schwäbisches Adelsgeschlecht), ein fränkisch-schwäbisches Adelsgeschlecht
 Oettingen (baltisches Adelsgeschlecht), ein baltisches Adelsgeschlecht

Oettingen oder Öttingen ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Ernst II. (Oettingen-Oettingen) (1669–1731), kaiserlicher General der Kavallerie, 2. Fürst zu Oettingen-Oettingen
 Alexander von Oettingen (1827–1905), deutscher lutherischer Theologe
 Arthur von Oettingen (1836–1920), deutsch-baltischer Physiker und Musiktheoretiker
 Burchard von Oettingen (1850–1923), deutsch-baltischer Pferdezüchter, preußischer Oberlandstallmeister
 Franz Wilhelm von Öttingen (1725–1798), Dompropst in Köln und Domherr in Münster
 Gabriele Oettingen (* 1953), deutsche Biologin, Professorin für Psychologie
 Georg von Oettingen (1824–1916), deutsch-baltischer Mediziner
 Gottfried von Oettingen-Oettingen (1554–1622), Graf zu Oettingen-Oettingen
 Hans von Oettingen (1919–1983), deutscher Schriftsteller
 Hélène Oettingen (1886–1950), französische Malerin und Schriftstellerin
 Herbert von Oettingen (1878–1946), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher
 Joachim Ernst von Oettingen-Oettingen (1612–1659), Graf zu Oettingen-Oettingen

 Oscar von Oettingen (* 2003), deutsch-dänischer Handballspieler
 Sabine von Oettingen (* 1962), deutsche Künstlerin, Kostüm- und Bühnenbildnerin und Modedesignerin
 Wolfgang I. von Oettingen (1455–1522), Graf von Oettingen
 Wolfgang von Oettingen (1859–1943), deutscher Kunst- und Literaturhistoriker

Siehe auch:
 Oetting